Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Internationaux de Strasbourg egyéni mérkőzéseit.

A címvédő Andrea Petković volt, aki azonban sérülés miatt nem vett részt ezen a versenyen. A tornagyőzelmet Francesca Schiavone szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 6–4-re legyőzte a francia Alizé Cornet-t. Schiavone az ötödik egyéni diadalát aratta, legutóbb a 2010-es Roland Garrost tudta megnyerni. Cornet-nak ez volt a negyedik WTA-döntője egyéniben, s a harmadik, amelyet elveszített.

Kiemeltek

 Sabine Lisicki (első kör)
 '''Francesca Schiavone (győztes)
 Marija Kirilenko (első kör, feladta bokasérülés miatt)
 Anabel Medina Garrigues ''(negyeddöntő)

<ol start="5">
  Mona Barthel ''(első kör)
  Marina Eraković ''(első kör)
  Klára Zakopalová ''(visszalépett betegség miatt)
  Tamira Paszek ''(második kör)
  Aleksandra Wozniak (első kör)
</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
Döntők

Felső ág
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed01=1/WC
| RD1-team01= Sabine Lisicki
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Pauline Parmentier
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Elena Baltacha
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Stéphanie Foretz Gacon
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= Mandy Minella
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Lucie Hradecká
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Alekszandra Panova
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Mona Barthel
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=67
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ana Tatisvili
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=1

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Hszie Su-vej
| RD1-score11-1=65
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Irina-Camelia Begu
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=1

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Alizé Cornet
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Volha Havarcova
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Sahar Peér
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= Aleksandra Wozniak
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=0
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Pauline Parmentier
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Stéphanie Foretz Gacon
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Lucie Hradecká
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= Alekszandra Panova
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=4
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Hszie Su-vej
| RD2-score06-1=69
| RD2-score06-2=62
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Alizé Cornet
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Sahar Peér
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=0

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Pauline Parmentier
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Alekszandra Panova
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=4
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=62
| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= Alizé Cornet
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Pauline Parmentier
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=3
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= Alizé Cornet| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
}}

Alsó ág

Selejtező
Kiemeltek
Az első két kiemelt a második körben kezdi meg a szereplést.

  María José Martínez Sánchez (harmadik kör, szerencsés vesztes)
  '''Alekszandra Panova (feljutott)
  Mandy Minella (harmadik kör, szerencsés vesztes''')
  Jamie Hampton (második kör)

<ol start="5">
 Laura Pous Tió ''(első kör)
 Stéphanie Dubois ''(harmadik kör)
 Csang Kaj-csen ''(első kör)
 Mirjana Lučić (feljutott)
</ol>

Főtáblára jutottak

  Mirjana Lučić
 ''' Alekszandra Panova

<ol start="3">
 ''' Lauren Davis
  Anastasija Sevastova
</ol>

Szerencsés vesztesek
  María José Martínez Sánchez (Jelena Vesznyina visszalépése miatt)
  Mandy Minella''' (Klára Zakopalová visszalépése miatt)

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források 
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

E